Ворновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ворновка — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Ворновка — деревня в Вилейском районе Минской области.